Le sue opere, che possiedono molte caratteristiche prese dal folklore, appartengono a un chiaro e vivace stile rococò; l'artista fu infatti in un primo tempo decoratore di mobili di contadini.

Altri progetti